Monastero degli Olivetani ad Arezzo
 Monastero degli Olivetani a Lecce
 Monastero degli Olivetani a Nerviano in provincia di Milano
 Monastero degli Olivetani a Rovigo